Лавендер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лавендер, Жантель (род. 1988) — американская профессиональная баскетболистка, центровая.
 Лавендер, Уильям (1877—1915) — английский художник.
 См. также 

 Lavender — дебютный мини-альбом шведского рэпера Yung Lean.